Chical steht für:

 einen Ort in Niger, siehe Chikal
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Chical (New Mexico)